Franciaország
Saint-Beauzire, település Haute-Loire megyében
Saint-Beauzire, település Puy-de-Dôme megyében